Скауз ()
 Скауз — поджанр пампинг-хауса, появившийся в Великобритании, в городе Ливерпуль.
 Скауз — акцент или диалект, распространённый в городе Ливерпуль и в прилегающих к нему местностях Мерсисайда
 традиционное блюдо из мяса и овощей (scouse) (см. также Лабскаус)
 неформальное прозвище жителей Ливерпуля (scouser), то есть питающийся скаузом.
 «scouse kiss» (разг.) — внезапный удар головой в лицо (тоже что ).